Desorgher peut désigner :
 Daniel Desorgher (1948-),  dessinateur et coloriste belge ;
 Laurie Desorgher (1981-), journaliste française.